Voici une liste des îles du Vanuatu, par position géographique, du Nord au Sud, îlots et îlets exclus.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Géographie du Vanuatu

Vanuatu